FSV Wacker 90 Nordhausen (celým názvem: Fußballsportverein Wacker 1990 Nordhausen e. V.) je německý fotbalový klub, který sídlí v durynském městě Nordhausen. Založen byl v roce 1990 po zániku socialistického klubu BSG Motor Nordhausen. Před prohranou válkou ve městě působil sportovní klub 1. SV Wacker 05 Nordhausen. Od sezóny 2013/14 působí v Regionallize Nordost, čtvrté německé nejvyšší fotbalové soutěži. Klubové barvy jsou modrá a bílá.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Albert-Kuntz-Sportpark s kapacitou 8 088 diváků.

Historické názvy 
Zdroj:

1. SV
 1905 – FC Wacker 05 Nordhausen (Fußballclub Wacker 1905 Nordhausen)
 1906 – SV Wacker 05 Nordhausen (Sportverein Wacker 1905 Nordhausen)
 1908 – fúze s BC Mars Nordhausen ⇒ SV Wacker-Mars Nordhausen (Sportverein Wacker-Mars Nordhausen)
 1918 – 1. SV Wacker 05 Nordhausen (1. Sportverein Wacker 1905 Nordhausen)
 1945 – zánik

Motor
 1945 – SG Nordhausen (Sportgemeinschaft Nordhausen)
 1946 – BSG KWU Nordhausen (Betriebssportgemeinschaft Kommunales Wirtschaftsunternehmen Nordhausen)
 1950 – BSG Motor Nordhausen (Betriebssportgemeinschaft Motor Nordhausen)
 1951 – BSG Motor Nordhausen-West (Betriebssportgemeinschaft Motor Nordhausen-West)
 1976 – BSG Motor Nordhausen (Betriebssportgemeinschaft Motor Nordhausen)
 1990 – zánik

FSV
 1990 – FSV Wacker 90 Nordhausen (Fußballsportverein Wacker 1990 Nordhausen e. V.)

Získané trofeje 
 Thüringer Pokal ( 3× )
 1991/92, 1995/96, 1996/97

Umístění v jednotlivých sezonách

BSG Motor Nordhausen (1949 – 1990) 
Stručný přehled

Zdroj:

 1949–1950: Landesklasse Thüringen – sk. 1
 1950–1951: DDR-Liga Süd
 1951–1954: DDR-Liga – sk. 1
 1954–1955: DDR-Liga – sk. 2
 1956: DDR-Liga
 1957: II. DDR-Liga Süd
 1958–1960: II. DDR-Liga – sk. 5
 1961–1962: II. DDR-Liga – sk. 3
 1962–1963: DDR-Liga Süd
 1963–1966: Bezirksliga Erfurt
 1966–1967: DDR-Liga Süd
 1967–1969: Bezirksliga Erfurt
 1969–1971: DDR-Liga Süd
 1971–1984: DDR-Liga – sk. E
 1984–1989: DDR-Liga – sk. B
 1989–1990: Bezirksliga Erfurt

Jednotlivé ročníky

Zdroj:

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

FSV Wacker 90 Nordhausen (1990 – ) 
Stručný přehled

Zdroj:

 1990–1991: DDR-Liga – sk. B
 1991–1995: Fußball-Oberliga Nordost Süd
 1995–1998: Fußball-Regionalliga Nordost
 1998–2001: Fußball-Oberliga Nordost Süd
 2001–2002: Landesliga Thüringen
 2002–2003: Landesklasse Thüringen West
 2003–2005: Landesklasse Thüringen Ost
 2005–2012: Thüringenliga
 2012–2013: Fußball-Oberliga Nordost Süd
 2013– : Fußball-Regionalliga Nordost

Jednotlivé ročníky

Zdroj:

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky 

Německé fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1990